Chaetothyrium — рід грибів родини Chaetothyriaceae. Назва вперше опублікована 1888 року.

Класифікація 
До роду Chaetothyrium відносять 75 видів:

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1888. Fungi Guarinitici. Pugillus II. Anales de la Sociedad Científica Argentina. 26(1):5-74 - P.46

Роди грибів